122-мм гаубица имеет следующие образцы:
 122-мм гаубица образца 1904 года
 122-мм гаубица образца 1909 года
 122-мм гаубица образца 1910 года
 122-мм гаубица образца 1909/37 годов
 122-мм гаубица образца 1910/30 годов
 122-мм гаубица образца 1938 года (М-30)
 122-мм гаубица Д-30

Самоходные:
 СУ-5-2
 СГ-122
 2С2 «Фиалка»
 122-мм гаубица 2С1 «Гвоздика»
 PLL-09
 PLZ-07
 PLZ-89

См. также 
 122-мм пушка
 152-мм орудие